Дисциплината плуване по време на световното първенство по водни спортове 2013 се провежда от 28 юли до 4 август 2013 в Палау Сант Жорди в Барселона, Испания.

Дисциплини 
 Свободен стил: 50, 100, 200, 400, 800 и 1500;
 Гръб: 50, 100 и 200;
 Бруст: 50, 100 и 200;
 Бътерфлай: 50, 100 и 200;
 Индивидуално съчетано: 200 и 400;
 Щафети: 4 × 100 свободен стил, 4 × 200 свободен стил; 4 × 100 съчетано.

Таблица по медалите 
 Домакин

Медалисти

Мъже

Жени

Източници 

Световно първенство по водни спортове 2013
Плуване